Hašimoto (橋本) může být:

 Hakaru Hašimoto (1881–1934), japonský lékař
 Hideo Hašimoto (* 1979), japonský fotbalista
 Kanna Hašimotová (* 1999), japonská herečka
 Rjútaró Hašimoto (1937–2006), japonský předseda vlády
 Seiko Hašimotová (* 1964), japonská rychlobruslařka
 Sóiči Hašimoto (* 1991), japonský judista
 Šinobu Hašimoto (1918–2018), japonský scenárista
 Šódži Hašimoto (1935–2009), japonský hráč go
 Utaró Hašimoto (* 1907), japonský hráč go

Japonská příjmení